Astigmatic – płyta Krzysztofa Komedy
 Astigmatic – festiwal